Tokarczuk peut faire référence à:
  (1951-) est un homme politique polonais (sénateur, ministre)
 Ignacy Marcin Tokarczuk (1918-2012) est un prélat catholique polonais.
 Olga Tokarczuk (1962- ) est une femme de lettres polonaise, et psychologue (prix Nobel de littérature 2018, décerné en 2019).